Алейникова — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
* Алейникова, Арина Петровна (род. 1943) — советская и российская актриса.
 Алейникова, Ольга Витальевна (род. 1951) — белорусский педиатр-онкогематолог.
 Алейникова, Татьяна Вениаминовна (1931—2020) — советский и российский нейрофизиолог, психофизиолог, психоаналитик.